Cricklewood steht für:

 Cricklewood (London), einen Stadtteil der Londoner Boroughs of Brent, Barnet und Camden
 Cricklewood (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 eine Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, siehe Riksa-Inseln